Себастијан Лердо де Техада има више значења:

 Себастијан Лердо де Техада (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Себастијан Лердо де Техада (Толука), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Себастијан Лердо де Техада (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику